Deux sous-marins de la Marine indienne ont porté successivement le nom de INS Karanj :

 L’, un sous-marin de , lancé en 1968 et désarmé en 2003.
 L’, un sous-marin de  lancé en 2018 et commissionné en 2021.

Notes et références

Notes

Références 

Nom de bateau de la Marine indienne